Heikkinen ist der Familienname folgender Personen:

 Frans Heikkinen (1906–1943), finnischer Skilangläufer
 Ilkka Heikkinen (* 1984), finnischer Eishockeyspieler
 Jutta Heikkinen (* 1994), finnische Siebenkämpferin

 Kirsi Heikkinen (* 1978), finnische Fußballschiedsrichterin
 Markus Heikkinen (* 1978), finnischer Fußballspieler
 Mia Heikkinen (* 1980), finnische Opernsängerin
 Matti Heikkinen (* 1983), finnischer Skilangläufer